Extraction (2015)
Extraction (2020)